Csehország
Zubří, település a Vsetíni járásban
Zubří, település a Žďár nad Sázavou-i járásban

Térképet tartalmazó egyértelműsítő lapok